Carpathonesticus är ett släkte av spindlar. Carpathonesticus ingår i familjen grottspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottspindlar
Carpathonesticus